«Тор-Эйблстар» (, также известна, как Thor Able-Star или Thor-Epsilon) — американская ракета-носитель лёгкого класса, семейства Тор.

История создания

Конструкция

История пусков 
 Массогабаритный макет GRAB; запущен при первом запуске РН "Тор-Эйблстар" (апрель 1960)

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр
 Музей авиации и космонавтики (Париж)

Примечания

Ссылки 
 

Ракеты-носители США